Волжский мост:

 Борский мост в Нижнем Новгороде.
 Волжский железнодорожный мост в Ярославской области.

См. также 
 Транспортные переходы через Волгу